Кова́льчик — українське та польське прізвище, похідне від назви професії коваль.

Відомі носії:
 Ковальчик Єжи — польський мистецтвознавець
 Ковальчик Роман Миколайович (*1966) — український спортсмен (футбол, футзал), тренер
 Ковальчик Марцін (*1985) — польський футболіст, фланговий захисник
 Ковальчик Мацей — польський футболіст
 Ковальчик Петро — український поет, громадський діяч, редактор і видавець, військовик.
  Ковальчик Юзеф — примас Польщі
 Ковальчик Юрій (*1963) — український фотограф. Член Національної спілки фотохудожників України.
 Ковальчик Юстина (*1983) — польська лижниця, олімпійська чемпіонка.

Див. також
 Ковальчук

Польські прізвища
Українські прізвища